Schorlemer-Lieser ist der Familienname folgender Personen:

 August Freiherr von Schorlemer-Lieser (1885–1940), deutscher Weingutbesitzer
 Clemens Freiherr von Schorlemer-Lieser (1856–1922), deutscher Politiker und Oberpräsident der preußischen Rheinprovinz